Schmelling ist der Ortsname von

 Schmelling (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schmelling (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Schmelling (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Schmeling